Příjmení Kováč (slovenský výraz pro kováře) nosí tyto osobnosti:

 Alena Kováčová, slovenská basketbalistka
 Alexander Kováč (* 1912) – slovenský důstojník, účastník SNP
 Branislav Kováč (* 1976) – slovenský hudebník a DJ, umělecké jméno Vec
 Ctibor Kovač (1919–1992) – slovenský režisér, scenárista a dramaturg
 Darina Kováčová (* 1986) – starostka Jirkova a pedagožka
 Dominik Kováč (1907–1970), slovenský důstojník, člen štábu 2. čs. partyzánské brigády J. V. Stalina
 Dušan Kováč (* 1942) – slovenský historik a spisovatel, bratr prezidenta Michala Kováče
 Eduard Kováč (* 1960) – slovenský fotbalista
 Emília Kováčová (1931–2020) – slovenská vysokoškolská pedagožka, profesorka a první dáma Slovenské republiky
 Eva Kováčová, více osobností, viz rozcestník
 Igor Kováč (* 1969) – slovenský atlet
 Iveta Kováčová (* 1963) – česká zpěvačka a novinářka romského původu
 Ján Kováč (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Jiří Kováč – podnikatel, hudební manažer
 Jozef Kováč (* 1951) – slovenský fotbalista
 Jozef Kováč (účastník SNP) (1913–1944) – slovenský policista, účastník SNP
 Július Kováč (* 1927) – slovenský fotbalista
 Karol Kováč (1923–?) – slovenský fotbalista
 Kateřina Kováčová (* 1982) – česká básnířka a vysokoškolská pedagožka
 Kristián Kováč (* 1981) – slovenský lední hokejista
 Ladislav Kováč, více osobností, viz rozcestník
 Marián Kováč (* 1959) – slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za KSS za SDĽ
 Michal Kováč (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Milan Kováč (* 1967) – slovenský vysokoškolský učitel, religionista
 Miloš Kováč (1970–2007) – slovenský sportovní novinář a komentátor
 Mikuláš Kováč (1934–1992) – slovenský básník
 Miroslav Kováč (* 1957) – československý fotbalista
 Pavel Kováč (* 1974) – slovenský fotbalista
 Pavol Kováč (* 1914) – slovenský důstojník, účastník SNP
 Peter Kováč (* 1955) – český kunsthistorik, umělecký kritik a průvodce
 Petra Kováčová (* 1973) – druhá manželka Jiřího Paroubka
 Radoslav Kováč (* 1979) – český fotbalista
 Roman Kováč (* 1940) – bývalý slovenský politik a ministr zdravotnictví
 Ružena Kováčová  – slovenská zpěvačka
 Štefan Kováč (1940–???) – slovenský a československý lékař a politik VPN z regionu Banské Bystrice, poslanec FS po sametové revoluci
 Tibor Kováč (1919–2003) – slovenský fotbalista
 Vojtech Kováč (odbojář) (1900–1983) – slovenský důstojník, účastník SNP
 Vojtech Kováč (zootechnik) (1905–1963) – slovenský zemědělský odborník, vysokoškolský učitel
 Zdenek Kováč (* 1947) – slovenský a československý politik KSS z regionu Malacek, poslanec FS za normalizace

Podobná příjmení 
 Kovač (příjmení)
 Kovács
 Kováčik
 Kovář (příjmení)

Externí odkazy